Павел Стеценко: Стеценко, Павел Григорьевич (род. 1962) — современный органист и хоровой дирижёр.
 Стеценко, Павел Николаевич (1927—2010) — современный физик-магнитолог, Заслуженный профессор Московского университета, председатель секции «магнетизм» Научного совета РАН «Физика конденсированных сред».